Seilbahn Haifa steht für:

 Haifa-Seilbahn, Luftseilbahn für touristische Zwecke in Haifa
 Karmelit, Standseilbahn in Haifa, Teil des ÖPNV
 Luftseilbahn Haifa Cable Car, Projekt des ÖPNV in Haifa